Скерневице:

 Скерневице — город в Лодзинском воеводстве, в Скерневицком-городском повяте, расположен на реке Скерневке.
 Скерневице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Скерневицкий повят, Лодзинское воеводство.
 Скерневице — узловая товарно-пассажирская железнодорожная станция в городе Скерневице.